

Симониха — річка в Удмуртії, ліва притока Ками
 Симониха — мікрорайон міста Сарапул, колишнє селище